A praia do Peró localiza-se no bairro do Peró na cidade de Cabo Frio, no estado brasileiro do Rio de Janeiro.

Com 7,2 quilômetros de extensão, é apreciada para a prática do surf e outros esportes náuticos. Possui águas cristalinas e foi apontada, através de análise feita pela antiga FEEMA, atual Inea, como a mais limpa da Região dos Lagos. Conquistou setembro de 2018 a Bandeira Azul, título internacional de qualidade de praias.

A praia situa-se a oeste do centro de Cabo Frio, ao longo das Dunas do Peró, que possui um rico ecossistema com espécies endêmicas, e junto à Serra das Emerências, onde encontra-se o maior nicho de pau-brasil do Estado do Rio. A praia é parte integrante do Parque Estadual da Costa do Sol e da Área de Proteção Ambiental do Pau-Brasil. Dos seus 7,2 quilômetros de extensão, apenas menos de 1 quilômetro é urbanizado, sendo o restante preservado com vegetação de restinga. No centro urbano existem dois shoppings e a Praça do Moinho, principal ponto de concentração dos turistas.
O bairro do Peró tem os melhores condomínios residenciais de Cabo Frio e os melhores preços deste município fluminense.
Cerca de 90% das ruas no Peró estão asfaltadas e têm água da ProLagos. As construções do Peró são autorizadas somente com 2 andares, contribuindo com isso uma área fresca e de ótima visibilidade, nada impedindo que a circulação dos ventos façam do Peró um bairro quente, e sua temperatura em pleno verão dificilmente ultrapassa 30 graus.

Praias de Cabo Frio